Juhani Ruusunen (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1952, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1952-1953 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Naissance en juin 1934
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace